«A Star Is Born Again» () — тринадцатый эпизод четырнадцатого сезона мультсериала «Симпсоны». Впервые вышел в эфир 2 марта 2003 года.

Сюжет 
Во время ежегодного фестиваля Медуз, который проводится в честь возвращения Жалящей Красной медузы к берегам Спрингфилда, Нед Фландерс становится депрессивным, потому что он один. У других взрослых есть партнёры, с которыми они проводят романтический вечер в котильоне Медуз. А для Неда этот фестиваль первый, который он встречает без своей жены Мод.

Нед возвращается в Лефториум, чтобы поработать со своими налогами и отвлечься от грустных мыслей. Там он встречает красивую женщину (которую озвучивает Мариса Томей), которая берёт леворукие щипцы. После беседы с Недом она приглашает его на свидание. После её ухода Нед замечает постер фильма с изображением этой женщины: оказывается, она кинозвезда Сара Слоун (которая когда-то встречалась с Райнером Вульфкаслом, но порвала с ним из-за его акцента).

Благодаря тому, что Саре полюбился простой, но причудливый образ жизни Неда и его честность, пара поладила. Они приходят на несколько свиданий и сталкиваются с некоторыми проблемами, особенно из-за бульварных журналистов, следующих за ними. Кроме того, Сара более раскованна, чем Нед, и этим она вызывает у последнего некоторую напряжённость.

После того, как фильм Сары вышел на экраны, она попросила Неда вернуться с ней в Голливуд. Нед представляет себе, что будет, если он попадёт в кишащий пороками (по его мнению) Голливуд. Вместо таблички «Голливуд» он видит надпись «Голыйвуд», вскоре Нед встречается с продюсером «Симпсонов» Джеймсом Бруксом, который пугает святошу различными способами; плюс ко всему его дети Род и Тодд стали продюсерами-евреями! Разумеется, Нед отказывается. Из-за этого Сара решает сама остаться в Спрингфилде, чтобы быть с Недом. Она начинает медленно налаживать отношения с местными жителями: она ходит за покупками вместе с Недом и присоединяется к книжному клубу Мардж, куда она приглашает известную писательницу Хелен Филдинг (которая хвалит членов клуба за покупку своих книг, а не за их чтение, а потом убегает в фирменном английском стиле).

На концерте, на который Сара надела платье с глубоким вырезом, Сара открыто говорит Неду, что она хочет заняться с ним сексом. В конечном счёте Нед соглашается, но настаивает на браке, если они хотят продолжать сексуальные отношения. Сара не хочет замуж, и пара расстаётся. Вскоре Сара возвращается в Голливуд и устраивает быстрые свадьбу и развод с Бобом Балабаном. А Нед тем временем решает, что теперь он стал ещё более привлекательным для женщин благодаря своим знаменитым отношениям. Гомер и Мардж поздравляют его, после чего все трое начинают убегать от Хелен Филдинг, за которой снова гоняются полицейские.

Культурные отсылки 
 Этот эпизод во многом является пародией на фильм 1999 года «Ноттинг Хилл».
 Сцена, в которой Хелен Филдинг гонится за полицейским и мужчиной в костюме гориллы после заседания книжного клуба и в конце эпизода — дань уважения британскому комедийному шоу «Шоу Бенни Хилла». Фигурирует «Yakety Sax» — музыка, используемая в этом сериале.
 Для некоторых сцен в качестве фоновой музыки были использованы произведения «Арабеска № 1» и «Лунный свет» Клода Дебюсси.
 Нед Фландерс говорит: «Этот фильм постепенно превращается в „Губку Боба без штанов“», что является отсылкой на мультфильм «Губка Боб Квадратные Штаны».
 После того, как Сара приглашает Неда на первое свидание (когда она покидает Лефториум), Нед поёт песню группы «America» «A Horse with No Name» с отсылкой на свидание.

Отношение критиков и публики 
В 2008 году в статье журнала «Entertainment Weekly» Мариса Томей в роли Сары Слоан была названа одной из 21 лучшей приглашённой звезды из «Симпсонов».

Примечания

Ссылки 
 «A Star Is Born Again» на TV.com